Список лучших альбомов США 2001 года (Billboard Year End Charts) — итоговый список наиболее популярных альбомов журнала Billboard по данным продаж за 2001 год.

История 
Лучшим альбомом года стал «1», сборник старых песен группы The Beatles. Он содержал 27 синглов «Битлз», которые в своё время (1962—1970) достигали первой строчки британских или американских чартов. В итоге, 1 был продан тиражом более 31 млн копий.

См. также 
 Список альбомов № 1 в США в 2001 году (Billboard)
 Лучшие синглы США 2001 года по версии Billboard
 Список кантри-хитов №1 2001 года (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 2001 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 Top 200 лучших альбомов по годам (Архив)

Чарты Billboard 2001 года
Списки лучших альбомов в США по годам (Billboard)